La formula molecolare C6H12O5 può indicare:
 Ramnosio
 Fucosio

Formule molecolari